Baltzar (von Balthasar) ist der Vor- oder Nachname folgender Personen:

 Baltzar von Platen (mehrere Namensträger)

 Thomas Baltzar († 1663), deutscher Violinist und Komponist

Siehe auch:
 Balzar
 Baltzer
 Balzer
 Balzert